Ciorani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciorani (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Ciorani (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea